Гаплогруппа Y1a — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека.

Субклады 
 Y1a1
 Y1a-a

Палеогенетика

Средние века 
Кидани
 ULA001 | AT-840 — Ulaan Kherem II — Булган (аймак), Монголия — 1033–1159 CE (MAMS-41127) — М — J2a2 (J-L581) > J2a2a1a1a~ (J-PH1795) : Y1a.

Примечания

Публикации

Ссылки 
 YFull MTree

См. также 

Гаплогруппа Y1 (мтДНК)